Александр Мишарин:
 Мишарин, Александр Николаевич (1939—2008) — российский драматург и сценарист.
 Мишарин, Александр Сергеевич (род. 1959) — российский государственный деятель, деятель железнодорожного транспорта и управленец.